Gleißenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg von Gleißenthal (* um 1507; † 1580), deutscher Abt in der Reformation, Führer der Prälatenbank in der Oberpfalz und Viztum der Oberen Pfalz
 Heinrich von Gleißenthal (lebte im 16. Jahrhundert), kursächsischer Amtmann und Merseburger Dompropst

Gleißenthal ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Gleißenthal (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gleißenthal steht für:
 Gleißenthal (Adelsgeschlecht), Oberpfälzer Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Gleißental